Teòcrest el Vell
 Teòcrest el Jove
 Teòcrest (escriptor)